Иван Александрович Лазарев (1918—1944) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 

Иван Лазарев родился 9 сентября 1918 года в селе Средняя Камышинка (ныне — Камышинский район Волгоградской области). После окончания гидромелиоративного техникума работал в отделе ирригации и мелиорации Наркомзёма Калмыцкой АССР. В августе 1938 года Лазарев поступил в Балашовскую школу лётчиков Гражданского воздушного флота, однако год спустя эта школа была преобразована в военную. В 1940 году Лазарев окончил её, после чего остался в ней лётчиком-инструктором. С августа 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в Сталинградской битве.

К октябрю 1944 года гвардии капитан Иван Лазарев был заместителем командира эскадрильи 13-го гвардейского авиаполка 4-й гвардейской авиадивизии 4-го гвардейского авиакорпуса АДД СССР. К тому времени он совершил 228 боевых вылетов на бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных объектов в глубоком тылу. В бою под Будапештом он лично сбил 3 вражеских самолёта, но и сам был подбит и вынужденно выпрыгнул с парашютом, после чего вернулся в расположение своей части.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за «проявленные мужество, самоотверженность и высокую эффективность применения боевого оружия» гвардии капитан Иван Лазарев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5125.

23 декабря 1944 года над городом Дьёр самолёт Лазарева был сбит. Лётчик дал возможность выпрыгнуть с парашютами экипажу, но сам при этом погиб.

Был награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, рядом медалей. Навечно зачислен в списки личного состава воинской части.

В честь Лазарева названы улицы в Иванове и Камышине, установлен бюсты в Искитиме и Камышине.

Примечания

Литература 

 
 Герои войны и мирных будней. М., 1980.
 
 Зайцев А. Д., Рощин И. И., Соловьёв В. Н. Зачислены навечно. Кн. 1. М.: Политиз, 1990.
 Максимов Г. Лётчик не знающий страха (газета Знамя коммунизма, 1986 г.)
 Маслаков А. Гвардии майор И. Лазарев (Авиация и космонавтика, N12, 1990).

Выпускники Балашовского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны